Johnny Scott (c. 1938-2010) – sassofonista e cantante jazz
Johnny Scott – chitarrista, arrangiatore e cantante nordirlandese, noto per la sua collaborazione con Van Morrison
Johnny Scott (1969) – ex giocatore di football americano statunitense, difensore nella Canadian Football League
Jackie Scott (1933-1978) – calciatore nordirlandese, conosciuto come Johnny Scott o John Scott
William Johnny Scott (1948) – storico, editorialista e conduttore televisivo britannico

Pagine correlate
Jack Scott
John Scott
Jonathan Scott (disambigua)